Vulturești (Argeș) ;
 Vulturești (Olt) ;
 Vulturești (Suceava) ;
 Vulturești (Vaslui) ;